Сухарь Матак — деревня в Исаклинском районе Самарской области в составе сельского поселения Новое Якушкино.

География 
Находится на расстоянии примерно 22 километра по прямой на юго-юго-восток от районного центра села Исаклы.

История
Основана в конце XVIII века.

Население 
Постоянное население составляло 377 человек (чуваши 98 %) в 2002 году, 368 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Исаклинского района